А́льгиз (ᛉ) — пятнадцатая руна старшего и англосаксонского футарка, шестнадцатая руна младшего футарка.

В разных футарках

Старшие руны 
В старшем футарке руна обозначала звук [z] и её название реконструируется как *algiz или *elhaz, что на прагерманском языке значит «лось».

Англосаксонские руны 
В англосаксонском футарке называется Eolh, что на древнеанглийском «лось», или Eolh-secg, что означает название растения «Меч-трава обыкновенная».

Означает звук [ks], и, возможно, [x].

Младшие руны 

Младшая руна Ýr (ᛦ и сокращённый вариант ᛧ) означает звук [ɻ] и её название означает «тис». Так же есть название Ýrbogi «тисовый лук».

Арманический футарк 
В арманическом футарке, созданном Гвидо фон Листом, по форме руне Альгиз соответствует руна Man (ᛉ), а перевернутая руна Man - руна Yr  или Eur (ᛦ).

Упоминания в рунических поэмах

Современное использование 

В «Armanenrunen» (Руны Арманов) Гвидо фон Листа, руна Альгиз представлена как «руна жизни» (), а перевёрнутая как «руна смерти» (). Руны Листа позже были адаптированы и изменены Карлом Мария Вилигутом, ответственным за распространение через НСДАП и впоследствии широкого использовались в литературе и символике Третьего Рейха. Во время нацистского режима «руна жизни» использовалась в качестве символа Лебенсборн ( — «Источник жизни»), медицинских формирований, так как языческий символ использовался как в начале жизни, так и её конце. На надгробиях дата рождения отмечалась «руной жизни» , а дата смерти «руной смерти» , вместо соответствующих христианских символов * и †). Кроме того, руна используется в символике национал-социалистической женской организации.

Немецкое неоязычество и национализм 

На основе вышеописанной ассоциации, руна используется различными белыми националистическими группами, включая американский Национальный Альянс (National Alliance), шведскую партию «Folkfronten» (Народный фронт) и нидерландскую Заставу (Voorpost). Различные виды руны Альгиз использовались Всегерманским Языческим Фронтом (Allgermanische Heidnische Front) и Немецким Языческим Фронтом (Deutsche Heidnische Front) как символ своей религии.

Йоль 

На современных светильниках Йоля со всех четырёх сторон вырезана руна Хагалаз и символ сердца. Реже вместо сердца изображаются руны Альгиз или Уруз. Свеча может вставляться как в отверстие в верхней части светильника, так и внутрь светильника.

Галерея

Кодировка

Литература 
На русском языке

 Блюм Р. Х. Книга рун. — Киев: София, 2010. — ISBN 978-5-399-00032-9, ISBN 978-5-91250-810-3.
 Вебер Э. Руническое искусство. — Пер. Скопинцева Е. М. — СПб.: Издательская группа «Евразия», 2002. — 160 с. ISBN 5-8071-0114-6.
 Колесов Е., Торстен А. Руны. Футарк классический и арманический. — Пенза: Золотое сечение, 2008. — ISBN 978-5-91078-045-7.
 Кораблев Л. Руническая азбука. — М., 2015, самостоятельное издание. — 592 с. — ISBN 978-5-9907446-0-8.
 Лист Гвидо, фон. Тайна рун. — Пер. Невинная М. Н. — М.: ООО «OneBook», 2018 — 82 с. — ISBN 978-5-00-077743-5
 Пенник Н. Магические алфавиты. — Пер. Каминский М. — Киев: София, 1996. — 320 с. — ISBN 5-220-00005-5.
 Платов А. В. Руническое Искусство: практика. Учебный курс. — М.: ООО «Сам Полиграфист», 2012. — 352 с. — ISBN 978-5-905948-01-5.
 Торссон Э. Руническое учение. — М.: София, Гелиос, 2002. — 320 с. — ISBN 5-344-00080-4.
 Язык Вирда (хрестоматия в трех томах). — Пер. Блейз А. — М.: Thesaurus Deorum, 2016.

На других языках

 Arntz, Helmut. Die Runenschrift. Ihre Geschichte und ihre Denkmaeler. Halle/Saale: Niemeyer 1938.
 Agrell, Sigurd. Zur Frage nach dem Ursprung der Runennamen. 1928.
 Enoksen, Lars Magnar. Runor. Historie, Tydning, Tolkning. — Lund: Historiske Media, 1999. — ISBN 91-89442-55-5.
 Grimm, Wilhelm Carl. Über deutsche Runen. 1821.
 Krause, Wolfgang. Was man in Runen ritzte. 2. verb. Aufl. Halle/Saale: Niemeyer 1943.
 Odenstedt B. On the Origin and Early History of the Runic Script. — Coronet Books Inc, 1990. — 182 с. — ISBN 978-9185352203.

Ссылки 

 The Elder Futhark // Arild Hauge’s Runic site
 Ссылки на профессиональные ресурсы, посвящённые рунам // runic-dictionary.nottingham.ac.uk
 Шрифт с рунами Junicode // junicode.sourceforge.net
 Сайт, посвященный скандинаво-исландской культуре и истории // norroen.info

Примечания 

Руны
Германское язычество
Нацистская символика
Язычество
Символы
Германские руны